Academie voor Lichamelijke Opvoeding, een vierjarige hbo-opleiding in Nederland
 Academische Leraren Opleiding, opleiding in Suriname
 HKC ALO, een korfbalvereniging in Den Haag
 Algemene Leraren Opleiding, een studierichting